

Algérie 
 La Ligue nationale de football est un organisme rassemblant les clubs algériens de football à statut professionnel.

RD Congo 
 La Ligue nationale de football

États-Unis 
 La Ligue nationale de football (abrégé en NFL pour National Football League) est la plus importante ligue américaine de football américain.

France 
 La Ligue nationale de football est le nom donné en France et à Monaco à la Ligue de football professionnel avant son renommage en 2002 ou 2003.

Tunisie 
 La Ligue nationale de football amateur 
 La Ligue nationale de football féminin
 La Ligue nationale de football professionnel est un organisme rassemblant les clubs tunisiens de football à statut professionnel.